Термин Ли́ния D может обозначать:
 Линия метрополитена Буэнос-Айреса
 Линия Лионского метрополитена
 Линия Парижской скоростной системы RER
 Линия метрополитена Порту
 Линия Роттердамского метрополитена

 Линия D в оптическом эмиссионном спектре натрия (жёлтый дублет натрия) — группа из двух фраунгоферовых линий с длиной волны 589,592 нм (D1) и 588,995 нм (D2)